Miejscowości w USA:
 Blue Hill – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Blue Hill – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Blue Hill – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Webster
Gminy w USA:
 Blue Hill (ang. Blue Hill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Blue Hill (ang. Blue Hill Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Blue Hill (ang. Blue Hill Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Blue Hill (ang. Blue Hill Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean